Сканторп:

 Сканторп — город, административный центр унитарной единицы Северный Линкольншир, Англия.
 Сканторп Юнайтед — английский футбольный клуб из города Сканторп.